Joseph Holt Ingraham (26 de Janeiro de 1809, Portland, Maine – 18 de Dezembro de 1860 em Holly Springs, Mississippi) foi um autor americano.

Obras 
 Lafitte: The Pirate of the Gulf (1836)
 Burton; or, The Sieges (1838)
 The Quadroone; or, St. Michael's Day (1840)
 The Prince of the House of David (1855)
 The Sunny South
 The Pillar of Fire (1859)

Ligações externas
 Biografia
 

Romancistas dos Estados Unidos